Pierre Albert, né le  à Perpignan et mort le  à Paris , est un historien français. Spécialiste de l'histoire de la presse et des médias, il est l'un des pionniers de la recherche dans ces domaines en France et l'auteur de plusieurs ouvrages de référence sur le sujet.

Biographie 
Né le  à Perpignan, Pierre Albert étudie à l'École normale supérieure de Saint-Cloud où il obtient un doctorat ès lettres. La thèse de plus de  qu'il soutient en  dans le cadre de son doctorat, Histoire de la presse politique nationale au début de la Troisième République (1871-1879), est une publication majeure et pionnière dans son champ de recherche, toujours fréquemment citée.

Il est également l'auteur de la grande majorité du texte du volume  de lHistoire générale de la presse française . Intitulé De 1871 à 1940, l'ouvrage est particulièrement remarqué à sa sortie, en 1972, et son contenu fait toujours référence au .

En parallèle, il écrit de plus petits livres synthétiques destinés à un public moins restreint, tel que La presse française  ou Histoire de la presse aux Presses universitaires de France en 1970 et également régulièrement réédité, parmi une longue liste d'autres ouvrages sur l'histoire des médias (traitant notamment de la télévision, de la radio, de la diffusion de l'information, etc.) parus chez ce dernier éditeur. 

Agrégé d'histoire, il dirige l'Institut français de presse au sein de l'Université Paris-Panthéon-Assas de 1986 à 1994.

Il meurt dans le  le , alors âgé de . 

Dans un article publié en 2019 au sein de la revue Sociétés & Représentations lui rendant hommage, il est décrit comme  ; , , mais qui acceptait très facilement de recevoir, d'accueillir et d'échanger avec des chercheurs et journalistes pour partager ses connaissances et ses recherches.

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Histoire de la presse écrite en France
 Claude Bellanger
 Jacques Godechot
 Pierre Guiral
 Nathalie Sonnac

Liens externes 
 
 

Naissance en janvier 1930
Naissance à Perpignan
Historien des médias
Institut français de presse
Historien français du XXe siècle
Élève de l'École normale supérieure de Saint-Cloud
Agrégé d'histoire
Décès en octobre 2018
Décès dans le 14e arrondissement de Paris
Décès à 88 ans